Benet bezeichnet
 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Benet

Benet oder Benét ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Vincent Benét (General) (1827–1891), US-amerikanischer General
 Brenda Benet (1945–1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Christie Benet (1879–1951), US-amerikanischer Politiker
 Eric Benét (* 1966), US-amerikanischer R’n’B-Sänger
 Francisco Benet (* 1968), spanischer Zehnkämpfer
 Johann Joseph Benet (1819–1864), Schweizer Bergführer
 Jordi Benet (* 1980), andorranischer Fußballspieler
 Josep Benet i Company (* 1956), katalanischer Countertenor
 Juan Benet (1927–1993), spanischer Schriftsteller
 L. J. Benet (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler
 Patricia Benet (* 1988), spanische Basketballspielerin
 Rafael Llimona i Benet (1896–1957), katalanischer Maler
 Romano Benet (* 1962), italienischer Bergführer, Abenteurer und Förster
 Sula Benet (1903–1982), polnische Anthropologin, Autorin  und Hochschullehrerin
 Stephen Vincent Benét (1898–1943), amerikanischer Schriftsteller
 William Rose Benét (1886–1950), US-amerikanischer Dichter und Herausgeber

Siehe auch:
 Benett
 Bennet
 Bennett